The Plunderer – film del 1915 diretto da Edgar Lewis
The Plunderer – film western del 1924 diretto da George Archainbaud